Округ штата Гуджарат – административная единица штата, управляемая чиновником (помощник комиссара) из Индийской административной службы. Ему помогают многочисленные помощники, главы департаментов, отвечающих за развитие определённых областей народного хозяйства.

В момент создания штата Гуджарат в 1960 году число округов равнялось семнадцати. Впоследствии было добавлено ещё 9, образованных в результате реорганизации первоначальных 17 округов.

Список округов